Sprachwechsel steht für:

 Sprachwechsel (Linguistik), Wechsel von der Muttersprache eines Individuums oder der ursprünglichen Sprache einer Sprachgemeinschaft zu einer neuen Sprache
 Code-Switching, Wechsel von einer Sprache in eine andere während einer sprachlichen Äußerung

Siehe auch: